W Rumunii
 Valea – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Urmeniș
 Valea – wieś w okręgu Gorj, w gminie Bolboși
 Valea – wieś w okręgu Marusza, w gminie Vărgata